Surrey puede referirse a los siguientes lugares:

Surrey, un condado en el sudeste de Inglaterra, Reino Unido.
Surrey Heath, distrito no metropolitano con el estatus de municipio, ubicado en el condado de Surrey (Inglaterra).
Surrey (Columbia Británica), ciudad canadiense de la provincia de Columbia Británica.
Condado de Surrey (Jamaica)
Surrey (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Ward, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Municipio de Surrey (Dakota del Norte), municipio en el condado de Ward, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Municipio de Surrey (condado de Clare, Míchigan), municipio en el condado de Clare, estado estadounidense de Míchigan.